Osoby o tym nazwisku:
 Boško Janković – serbski piłkarz
 Goran Janković – serbski piłkarz
 Jelena Janković – serbska tenisistka
 Jovana Janković – serbska prezenterka telewizyjna
 Milan Janković – serbski piłkarz
 Zoran Janković